Thomas Moore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Moore House (Indiana), ID-Nr. 84001137
 Thomas Moore House (Missouri), ID-Nr. 98000033
 Thomas Moore House (Tennessee), ID-Nr. 88000588